Macaco Rhesus, um primata usado em experiências com o fator Rh
 Jason Reso, lutador norte-americano de wrestling
 Raisio, um município da Finlândia
 Resos, um mito romano
 Reso (tragédia), tragédia grega atribuída a Eurípides

Desambiguação